Urwa bint Kariz, ou Ourwâ bint Karîz est une ancêtre des Sahaba. Elle a Abd Manaf comme ancêtre commun avec Mahomet.

Elle est l'épouse de Affan ibn Abi al-'As, du clan des Banū ʾUmayyah avec qui elle donne naissance en 579 à Othmân ibn Affân (qui deviendra le  calife de l'islam).

Après la mort de Affan, Urwa se marie à Uqba ibn Abi Mu'ayt, un opposant à Mahomet, dont elle eut trois fils et une fille : 
 Oum Kalsoum bint Uqba, qui fut la première femme à quitter la Mecque pour rejoindre Mahomet à Médine, et qui épousa Abd ar-Rahmân ibn `Awf.
 Walid ibn Uqba
 Khalid ibn Uqba
 Amr ibn Uqba

Notes et références

Voir aussi 
 Omeyyades
 Liste des Sahaba
 Othmân ibn Affân
 Oum Kalsoum bint Uqba
Histoire des débuts de l'islam
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Entourage de Mahomet
Personnalité arabe du VIe siècle